Северное Устье — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Шелонской волости.

Расположена на правом берегу реки Шелонь, при впадения в неё реки Северка, на востоке района, в 31 км к востоку от районного центра Дедовичи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 40 жителей.

История 
До июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Станковской волости.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района